Štitarica est un toponyme qui peut désigner :
Shtitaricë/Štitarica, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Vushtrri/Vučitrn, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica ;
Štitarica, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Mojkovac.